Nicklas Tyrone Lasu (né le  à Mölndal en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le cousin de Magnus Kahnberg.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IF Mölndal Hockey, il rejoint les équipes de jeunes du Frölunda HC. En 2007-2008, il débute avec l'équipe première dans l'Elitserien. Il est choisi au cinquième tour, en 124 position par les Thrashers d'Atlanta lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Frölunda HC || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Borås HC || Allsvenskan ||21 ||4 ||6 ||10 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2008-2009 || Frölunda HC || Elitserien ||14 ||3 ||1 ||4 ||4 ||11 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2008-2009|| Borås HC || Allsvenskan ||8 ||5 ||2 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien ||51 ||2 ||7 ||9 ||10 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 || Frölunda HC || Elitserien || 54|| 7|| 6|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 45|| 4|| 5|| 9|| 39|| 6|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
|2012-2013 || Frölunda HC || Elitserien || 54|| 2|| 7|| 9|| 18|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014|| Frölunda HC || SHL || 50|| 3|| 13|| 16|| 26|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL ||55 ||5 ||9 ||14 ||34 || 8 || 0|| 0|| 0||4 
|-
|2015-2016 || Frölunda HC || SHL || 51|| 8|| 13|| 21|| 30|| 15|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
|2016-2017 || Frölunda HC || SHL || 48|| 6|| 8|| 14|| 28|| 14|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
|2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 60|| 10|| 19|| 29|| 30|| 18|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
|2018-2019 || Kärpät Oulu || Liiga || 58|| 10|| 27|| 37|| 30|| 17|| 2|| 6|| 8|| 16
|-
|2019-2020 || Frölunda HC || SHL ||51 ||11 ||8 ||19 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Frölunda HC || SHL ||51 ||5 ||15 ||20 ||32 ||7 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2021-2022 || Frölunda HC || SHL  ||  ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et distinstions

SM-Liiga 

 Il remporte le Kanada-malja avec les Kärpät Oulu en 2017-2018.

SHL 

 Il remporte le Trophée Le Mat avec le Frölunda HC en 2015-2016.

Ligue des champions de hockey sur glace 

 Il remporte avec le Frölunda HC en 2015-2016, en 2016-2017 et en 2019-2020

Notes et références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Mölndal
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Gagnant du trophée Matti-Keinonen